Стереоэффе́кт (зрительный) — ощущение протяжённости пространства и рельефности, возникающие при наблюдении реальных объектов, при бинокулярном оптическом наблюдении, рассматривании стереопар, автостереограмм и голограмм (см. бинокулярное зрение).

 Термин стереоэффект употребляется также в акустике, звукозаписи и радиовещании и означает создание «эффекта присутствия» при воспроизведении фонограмм (трансляции) звуков, записанных на два микрофона, разнесённых в пространстве и/или направленных в разные стороны, аналогично слуховому аппарату человека (см. стереофония).

Стереоэффект